Az 1977-es magyar női röplabdabajnokság a harminckettedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (1-6. és 7-14. helyért) hat, illetve négy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1977

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag